Лувсанлхундэгийн Отгонбаяр — монгольская легкоатлетка, которая специализируется в марафоне. На Олимпиаде 2004 года заняла последнее 66-е место — 3:48.42. На олимпийских играх 2012 года финишировала на 102-м месте с результатом 2:52.15. В настоящее время владеет национальными рекордами в беге на 5000 метров, полумарафоне и марафоне.

Личный рекорд в марафоне — 2:39.50, был установлен 8 мая 2011 года на Пражском марафоне, на котором она заняла 8-е место.

Достижения 
Чемпионаты мира
 Осака 2007 — 3:04.59 (52-е место)
 Берлин 2009 — 
 Тэгу 2011 — 2:45.58 (39-е место)
 Москва 2013 — 

Азиатские игры
 Азиатские игры 2006 — 8-е место в марафоне (2:59.55)
 Азиатские игры 2010 — 12-е место в беге на 5000 метров (17.00,32)

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Монголии
Марафонцы Монголии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года